Кресцентий (скончался ок. 396 года) — иподиакон. День памяти — 19 апреля.

Святой Кресцентий (Crescentius of Florence) был иподиаконом святого Зиновия, епископа Флоренции. Он был также учеником святого Амвросия Медиоланского.

Святого Кресцентия изображают как диакона
 с кадилом и потиром
 с кадилом и книгой,
 ухаживающего за больным.

Его особо почитают во Флоренции, Италия.

Ссылки 
 St. Patrick Catholic Church. Saint of the Day. 19 April 

Персоналии по алфавиту
Святые Тосканы
Христианские святые IV века
Святые по алфавиту
Католические святые
Умершие в 396 году